В данный список включены все виды муравьёв Израиля. В настоящее время здесь обнаружено более 200 видов из более чем 43 родов этих общественных насекомых (241 и 46 соответственно, с учетом неидентифицированных). Среди них как обычные для Европы виды ( и ), так и опасные инвазивные, например, малый огненный муравей  и домовой фараонов муравей . Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов

См. также 
 Список видов пчёл Израиля
 Список муравьёв Великобритании
 Список видов муравьёв Грузии
 Список муравьёв Индии
 Список видов булавоусых бабочек Израиля

Примечания

Литература 
 Avidov, Z. (1968). Nemalat ha-katsir be-Yisrael. Tel Aviv, Sifriyat ha-sadeh.
 
 
 Ionescu-Hirsch, A. 2010 (2009). An annotated list of Camponotus of Israel, with a key and descriptions of new species. Israel Journal of Entomology. 39:57—98.
 Ionescu-Hirsch, A.; Markó, B.; Csősz, S. 2009. Camponotus tergestinus Müller, 1921 (Hymenoptera: Formicidae): first records of a rare species for Romania and Hungary. Entomologica Romanica. 14:19—22.
 Ionescu, A., Eyer, P.-A. 2016. Notes on Cataglyphis Foerster, 1850 of the bicolor species-group in Israel, with description of a new species (Hymenoptera: Formicidae). Israel Journal of Entomology 46: 109—131.
 Kugler, Jehoshua; Ionescu, Armin 2007. Anochetus bytinskii, a new ant species from Israel (Hymenoptera: Formicidae). Israel Journal of Entomology. 37:287—298.
 Markó, B.; Ionescu-Hirsch, A.; Szász-Len, A. 2009. Genus Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Romania: distribution and identification key to the worker caste. Entomologica Romanica. 14:29—41.
 Vonshak, M.; Ionescu-Hirsch, A. 2010 ("2009"). A checklist of the ants of Israel (Hymenoptera: Formicidae). Israel Journal of Entomology. 39:33—55.

Ссылки 
 Муравьи Израиля

Израиль
Списки насекомых Азии
муравьи